Heiligblut bezeichnet:
 das Blut Christi in der christlichen Theologie
 Heiliges Blut, christliches Symbol (Gedenktag: 1. Juli)
 diverse Kirchen und Kapellen, siehe Heiligblutkirche
 Heilig Blut (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Heilig Blut
 Heiligenblut
 Karmel Heilig Blut
 Tatort: Heilig Blut
 Blutwunder von Walldürn